Fréscano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fréscano (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Fréscano (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar